(au Royaume-Uni)
Winsford (Cheshire)
Winsford (Somerset)
Toponymie britannique